Хмелева — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, административный центр Хмелевское сельского поселения. 

Находится на берегу реки Тобол, в устье Тахтаирки. 

В деревне шесть улиц — Береговая, Кооперативная, Новая, Полевая, Совхозная и Центральная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района